Bupleurum tenuifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre André Pourret de Figeac och Carl Fredrik Nyman. Bupleurum tenuifolium ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
tenuifolium